São João do Piauí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João do Piauí (ort), 
 São João do Piauí (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar